

Niemcy  
 Winterberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Hochsauerland

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wronki Wielkie

Szwajcaria 
 Winterberg – miejscowość

Inne 
 Winterberg – szczyt w szwajcarskich Alpach Berneńskich